Gai Màrius Trogus, un dels triumvir monetales d'August
 Troge Pompeu, historiador